Roger Hicks est un musicien australien.

Biographie 
Il est actif à la fin des années 60. Tôt dans la vie, il avait reçu une formation de guitariste classique.

Il s'est produit avec le groupe “Zoot” en 68 et début 69 ainsi qu'avec les "Brisbane Avengers". Il a composé et exécuté l'introduction à la guitare acoustique du tube de Russell Morris de 1969, ‘The Real Thing’, devenue "l'accroche/hook” la plus reconnaissable de cette chanson qui fut durant plusieurs moi en tête du hit parade australien et américain (no. 1 à New York). Il a aussi composé et joué les parties à la guitare acoustique de la coda de ‘The Real Thing’ : ‘Part Three into Paper Walls’ qui s'achève sur une reprise du thème d'ouverture fortement déphasé reliant ainsi les 2 morceaux qui en réalité forment une seule chanson de 13.20 minutes.

Il a quitté le Zoot après la campagne de publicité "Think Pink - Think Zoot" et ses retombées pour rejoindre durant quelque temps les Brisbane Avengers.

Il semble avoir disparu ensuite de la scène de la musique rock, on ne sait pas où il est ni ce qu'il fait actuellement.

Notes et références 

Guitariste australien